Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1985 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Kathy Jordan und Elizabeth Smylie gegen Martina Navrátilová und Pam Shriver, das Jordan und Smylie in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1985